José Cano puede referirse a:

Deportistas:
José Cano Timoner (1916-?), futbolista español;
José Cano López (1956-2000), más conocido como Canito, futbolista español;
José Cano, piloto de bobsleigh español;
Joselito "José" Canó Soriano (1962-), beisbolista dominicano;
José Cano, piloto argentino de Turismo Nacional, campeón en 1984 de la Clase 3.

Políticos:
José Cano Coloma, político español;
José Manuel Cano (1965-), político argentino nacido en Tucumán.

Artistas:
José Manuel Cano Pavón (1942-), novelista español;
José María Cano Andrés, músico español, cuyo primer trabajo se denominó Josecano;
José Cano, cantante de la banda española Centinela.